De Spaanstalige achternaam Martínez (achternaam)

Geografie 
 Martínez (Buenos Aires), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied San Isidro in de provincie Buenos Aires.
 Martinez (Californië), een plaats in Contra Costa County in Californië in de VS.
 Martínez de la Torre, een stadje in de Mexicaanse deelstaat Veracruz.
 Martinez (Georgia), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Georgia.
 Martínez (Ávila), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila in de regio Castilië en León.
 Pedro Martínez (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Granada in de regio Andalusië.
 San Juan y Martínez (Cuba), een gemeente in de Cubaanse provincie Pinar del Río.

Personen met de achternaam Martínez of Martinez

A
 Adolph Martinez (1948), Amerikaans acteur
 Albert Dalmau Martínez (1992), Spaans voetballer
 Alex Martínez (1959), Chileens voetballer
 Alexander Martínez (1977), Cubaans-Zwitsers hink-stap-springer
 Alicia Austria-Martinez (1940), Filipijns rechter
 Altagracia Martínez (Adelita), legendarische soldadera uit de Mexicaanse Revolutie
 Ángel Martínez (1986), Spaans voetballer
 Antonio José Martínez Palacios (1902-1936), Spaans componist
 Ariel Martínez (1986), Cubaans voetballer

B
 Bartolomé Mitre Martínez, (1821-1906) president van Argentinië
 Benjamín Martínez (1987), Spaans voetballer

C
 Carlos Martínez Álvarez (1955-), een Spaanse pantomime-acteur.
 Carlos Martínez Díez (1986-), een Spaans voetballer.
 Carlos Muñoz Martínez (1964-1993), Ecuadoraans voetballer
 César Díaz Martínez (1987), Spaans voetballer
 Cliff Martinez (1954), Amerikaans filmcomponist
 Conchita Martínez (1972), Spaans tennisster

D
 Daniel Martínez, meerdere personen met deze naam
 David Martínez (1981), Mexicaans autocoureur
 Demetrio Vallejo Martínez (1910-1985), Mexicaans vakbondsleider
 Diego Martínez Barrio (1885-1965), Spaans politicus
 Dionisio Galparsoro Martínez (1978), Spaans wielrenner

E
 Egoi Martínez (1978), Spaans wielrenner
 Eligio Martínez (1955), Boliviaans voetballer
 Emilio Sánchez Martinez (1965), Spaanse tennisspeler
 Enric Reyna i Martínez (1940), Spaans ondernemer, president van FC Barcelona
 Enrique De Lucas Martínez (1978), Spaans voetballer
 Enrique Martínez Heredia (1953), Spaans wielrenner
 Enrique Ponce Martínez (1971), Spaans matador
 Eulogio Martínez (1935-1984), Paraguayaans voetballer

F
 Fele Martínez (1975), Spaans acteur
 Fernando Ferrer Martínez (1966), Spaans componist
 Florentino García Martínez (1942), Spaans godsdienstwetenschapper
 Francisco José Martínez (1983), Spaans wielrenner
 Freddy Excelino González Martínez (1975), Colombiaans wielrenner

G
 Germán Martínez (1967), Mexicaans politicus
 Georgina Yamilet Kessel Martínez, Mexicaans politica en econoom
 Gilberto Martínez (1979), Costa Ricaans voetballer
 Gonzalo Martínez (1975), Colombiaans voetballer
 Gregorio Martínez (1815-1881), Spaans rooms-katholieke geestelijke
 Guillermo Amor Martínez (1967), Spaans voetballer
 Guillermo Martinez (1981), Cubaans atleet
 Guillermo Martínez (1962), Argentijns schrijver en wiskundige
 Guillermo Martínez (1969), Argentijns volleyballer
 Guillermo Ortiz Martínez (1948), Mexicaans econoom

H
 Heberto Castillo Martínez (1928-1997), Mexicaans politicus

I
 Ifigenia Martínez (1925), Mexicaans econoom en politica
 Ivan Santos Martinez (1982), Spaans wielrenner

J
 Jacinto Benavente y Martínez (1866-1954), Spaans schrijver
 Jaime Gavilán Martínez (1985), Spaans voetballer
 Javier Martínez (1988), Spaans voetballer
 Jesús Ortega Martínez (1952), Mexicaans politicus
 Joan Lino Martínez (1978), Spaans verspringer
 Jorge Emilio González Martínez (1972), Mexicaans politicus
 José Alberto Martínez (1975), Spaans wielrenner
 José Daniel Martínez Martínez (1935-2009), Spaans acteur
 José Insa Martínez (1924), Spaans componist en dirigent
 José-Luis Laguia Martinez (1959), Spaans wielrenner
 José Manuel Martínez (1971), Spaans langafstandsloper
 José Miguel Morales Martínez (1976), Spaans voetballer
 Juan Carlos Sánchez Martínez (1987), Spaans voetballer
 Juan Ramón de la Fuente Martínez (1951), Mexicaans politicus
 Julio René Martínez (1973), Guatemalteeks snelwandelaar
 Justo Tejada Martínez (1933), Spaans voetballer

L
 Lluís Martínez Sistach (1937), Spaans geestelijke en kardinaal van de Katholieke Kerk
 Luis Aponte Martínez (1922), Puerto Ricaans kardinaal
 Luis Cembranos Martínez (1972), Spaans voetballer
 Luis Enrique Martínez García (1970), Spaans voetballer
 Luis Enrique Martínez (1978), Colombiaans voetballer

M
 Manuel Beltrán Martínez (1971), Spaans wielrenner
 Manuel Martínez (1974), Spaans kogelstoter
 Marc Muniesa Martínez (1992), Spaans voetballer
 Marcos Martínez (1985), Spaans autocoureur
 María José Martínez Sánchez (1982), Spaanse tennisspeelster
 Mariana Avitia Martinez (1993), Mexicaans boogschutter
 Marianne Pascualina Puglia Martinez (1985), Venezolaans model
 Mariano Martínez (1948), Frans wielrenner
 Mariano Sanchez Martinez (1981), Spaans voetballer
 Mario Aburto Martínez (1971), Mexicaans crimineel
 Mario Martínez (1989), Hondurees voetballer
 Maximiliano Hernández Martínez (1882-1966), president van El Salvador
 Mayte Martínez (1976), Spaans atlete
 Mel Martínez (1946), Amerikaans politicus
 Miguel Ángel Ferrer Martínez (1978), Spaans voetballer
 Miguel Martinez (1976), Frans mountainbiker, veldrijder en wielrenner

N
 Nacho Martínez (1952-1996), Spaans acteur

P
 Pedro Braña Martínez (1902-1995), Spaans componist en dirigent
 Pedro Romero Martínez (1754-1839), Spaans torero

R
 Rafael Alkorta Martínez (1968), Spaans voetballer
 Rafael Calixto Escalona Martinez (1927-2009), Colombiaans componist en troubadour
 René Juvenal Bejarano Martínez (1957), Mexicaans politicus
 Ricardo Zamora i Martínez (1901-1978), Catalaans-Spaans voetballer
 Richard Alfonso Martinez (Oz Fox), (1961), Amerikaans gitarist
 Roberto Guadalupe Martinez (1973), Salvadoraans voetballer
 Roberto Martínez Vera-Tudela (1967), Peruviaans voetballer
 Rubén Iván Martínez (1984), Spaans voetballer
 Rubén Ignacio Martínez (1964), Chileens voetballer
 Roberto Martinez Montoliú (1973), Spaanse voetbaltrainer

S
 Salvador Nava Martínez (1914-1992), Mexicaans politicus
 Saturnino Cedillo Martínez (1890-1939), Mexicaans politicus en militair
 Serafín Martínez (1985), Spaans wielrenner
 Shelly Martinez (1980), Mexicaans-Amerikaans model en worstelaarster
 Silvia Costa Acosta-Martínez (1963), Cubaans hoogspringster

T
 Tomás Eloy Martínez (1934-2010), Argentijns journalist en schrijver
 Tomás García Martínez (1488-1555), Spaans aartsbisschop

V
 Víctor Lidio Jara Martínez (1932-1973), Chileens volkszanger

Y
 Yuberjén Martínez (1991), Colombiaans bokser